Stijl (bouw), deur- of raamstijl
 Stijl (plant), een deel van een plant
 Stijl (taalkunde), een manier van uitdrukken in geschriften
 Stijl (televisieprogramma), kunstprogramma van de BRT
 Dakstijl (auto), de verticale ondersteuningen van het dak van een auto
 Jaarstijl,  manier waarop bepaald wordt op welke kalenderdag het nieuwe jaar begint.

Kunst 
 Stijl (kunst), kenmerken van een bepaalde school of richting in een bepaalde tijd of voor een kunstenaar of groep van kunstenaars
 De Stijl, een Nederlandse minimalistische kunststijl